Масальський — родовий шляхетський герб

 Масальський Василь Іванович (*1950) — український історик
 Масальський Володимир Іванович (1896-1979) — український мовознавець
 Ігнатій Якуб Масальський (1727-1794) — єпископ віленський з 1762 року, відомий також як меценат
 Михайло Юзеф Масальський (1700-1768) — військовий діяч Великого князівства Литовського і Речі Посполитої.

 Масальський — острів на території Пирятинського району Полтавської області, біля міста Пирятин, зусебіч оточений болотами та річкою Удай, Україна
 Масальський — селище, Локтівський район, Алтайський край, Росія

Див. також 
 Масальські